Daman bezeichnet:

 Daman, Stadt im gleichnamigen indischen Distrikt
 Daman (Distrikt), Distrikt im indischen Unionsterritorium Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu
 Daman und Diu, ehemaliges Unionsterritorium in Indien
 Daman (Distrikt in Afghanistan), Distrikt in der afghanischen Provinz Kandahar

Daman ist der Familienname folgender Personen:

 James Naanman Daman (1956–2015), nigerianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Shendam
 Jos Daman (* 1945), belgischer Bogenschütze
 William Daman (1540/1541–1591), englischer Musiker und Komponist